Bireta är ett släkte av fjärilar. Bireta ingår i familjen tandspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tandspinnare
Bireta